Алекса́ндр Алекса́ндрович Суты́рин () — Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны командовал дивизионом торпедных катеров. Капитан 1-го ранга (1954).

Биография 
Родился в 1912 году в селе Кадницы ныне Кстовского района Нижегородской области в семье потомственных волгарей. Русский. Окончил 10 классов, школу ФЗУ при заводе «Красное Сормово». Жил в посёлке городского типа Ленинская Слобода Кстовского района. Работал на заводе «Красное Сормово» в городе Горький.

В Военно-морском флоте с 1931 года. С 1931 по 1936 год учился в Ленинградском высшем военно-морском училище. Два года на Балтике командовал катером. В 1936 году назначен на Балтийский флот командиром катера, а в 1938 году командиром отряда торпедных катеров. В 1940 году был переведён на Черноморский флот командиром дивизиона торпедных катеров.

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Его дивизион торпедных катеров участвовал в обороне Одессы, Севастополя, в высадке десанта на Мысхако, в штурме Новороссийска, совершал рейсы к берегам Румынии, сопровождал конвои, нес дозорную службу, искал подводные лодки, отражал налеты авиации, ставил мины на вражеских коммуникациях. Член КПСС с 1942 года.

Был командиром 2-го дивизиона торпедных катеров 1-й бригады торпедных катеров Черноморского флота в звании капитан-лейтенанта. В ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции в ночь на 1 ноября 1943 года во главе группы торпедных катеров умело прикрывал дымовой завесой десант на переходе и в месте высадки, способствуя успеху боевых действий. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, старшинскому и рядовому составу Военно-Морского флота» от 22 января 1944 года за «форсирование Керченского пролива, высадку десантных войск и переброску техники на Керченский полуостров и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Служил в Ленинграде. В конце 1954 года окончил Военно-морскую академию, получил звание капитана 1-го ранга. Его назначили командиром соединения на Балтийском флоте. Через полгода тяжело заболел и 27 июня 1955 года умер. Похоронен в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище (24 уч.).

Награды 
Медаль «Золотая Звезда» и орден Ленина (22.01.1944), два ордена Красного Знамени (12.09.1943, 27.12.1951), орден Красной Звезды (06.11.1947), медаль «За оборону Одессы», Медаль «За оборону Севастополя», медаль «За оборону Кавказа», медаль «За боевые заслуги» (03.04.1944).

Память 
 Бюсты Героя установлены в селе Кадницы и посёлке Ленинская Слобода.
 Именем Героя названы улицы в городах Киров, Нижний Новгород, Кстово, посёлке Ленинская Слобода, пассажирское судно Волжского пароходства (теплоход, названный его именем, был списан и разрезан в июне 2015 года).

Примечания

Ссылки 

Моряки Великой Отечественной войны
Похороненные на Серафимовском кладбище
Персоналии:Красное Сормово
Участники Одесской обороны (1941)
Участники обороны Севастополя (1941—1942)
Участники Керченско-Эльтигенской десантной операции
Обладатели Южного банта